Niendorf ist der Name folgender Orte:

Gemeinden:
 Niendorf a. d. St., Gemeinde im Amt Breitenfelde, Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Niendorf bei Berkenthin, Gemeinde im Amt Berkenthin, Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein

Ortsteile:

Brandenburg:
 Niendorf (Ihlow), Ortsteil der Gemeinde Ihlow, Landkreis Teltow-Fläming
 Niendorf (Mühlberg/Elbe), Wüstung bei Mühlberg/Elbe, Landkreis Elbe-Elster
 Niendorf (Rabenstein/Fläming), Wüstung bei Rädigke, Gemeinde Rabenstein/Fläming, Landkreis Potsdam-Mittelmark

Hamburg:
 Hamburg-Niendorf, Stadtteil im Bezirk Eimsbüttel

Mecklenburg-Vorpommern:
 Niendorf (Bad Kleinen), Ortsteil der Gemeinde Bad Kleinen, Landkreis Nordwestmecklenburg
 Niendorf (Boiensdorf), Ortsteil der Gemeinde Boiensdorf, Landkreis Nordwestmecklenburg
 Niendorf an der Rögnitz, Ortsteil der Gemeinde Grebs-Niendorf, Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Niendorf (Hohenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Hohenkirchen, Landkreis Nordwestmecklenburg
 Niendorf (Insel Poel), Ortsteil der Gemeinde Insel Poel, Landkreis Nordwestmecklenburg
 Niendorf (Ludwigslust), Wohnplatz von Ludwigslust, Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Niendorf/Weselsdorf, Ortsteil von Ludwigslust, Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Niendorf (Papendorf), Ortsteil der Gemeinde Papendorf, Landkreis Rostock
 Niendorf (Siemz-Niendorf), Ortsteil der Gemeinde Siemz-Niendorf, Landkreis Nordwestmecklenburg
 Niendorf (Teterow), Ortsteil der Stadt Teterow, Landkreis Rostock
 Niendorf (Wiendorf), Ortsteil der Gemeinde Wiendorf, Landkreis Rostock
 Hohen Niendorf, Ortsteil der Gemeinde Bastorf, Landkreis Rostock

Niedersachsen:
 Niendorf (Amt Neuhaus), Ortsteil der Gemeinde Amt Neuhaus, Landkreis Lüneburg
 Niendorf (Bienenbüttel), Ortsteil der Einheitsgemeinde Bienenbüttel, Landkreis Uelzen
 Niendorf I (Römstedt), Ortsteil der Gemeinde Römstedt, Landkreis Uelzen 
 Niendorf II, Ortsteil der Gemeinde Wrestedt, Landkreis Uelzen

Sachsen-Anhalt:
 Niendorf (Wüstung), Wüstung im heutigen Gebiet der kreisfreien Stadt Magdeburg
 Niendorf (Oebisfelde-Weferlingen), Ortsteil der Stadt Oebisfelde-Weferlingen, Landkreis Börde

Schleswig-Holstein:
 Niendorf auf Fehmarn, Ortsteil der Stadt Fehmarn, Kreis Ostholstein
 Niendorf (Kittlitz), Rittergut in der Gemeinde Kittlitz, Kreis Herzogtum Lauenburg
 Niendorf (Lübeck), Stadtbezirk im Stadtteil Lübeck-Moisling der Hansestadt Lübeck
 Niendorf (Timmendorfer Strand), Ortsteil der Gemeinde Timmendorfer Strand, Kreis Ostholstein

Niendorf ist ein Nachname:
 Emma Niendorf (1807–1876), deutsche Schriftstellerin
 Helmuth Niendorf (1896–1972), deutscher Maurermeister, Gewerkschaftsmitarbeiter und Kommunalpolitiker (SPD)
 Horst Niendorf (1926–1999), deutscher Schauspieler, Theaterintendant und Synchronsprecher
 Martin Anton Niendorf (1826–1878), deutscher Dichter und Schriftsteller
 Mathias Niendorf (* 1961), deutscher Historiker
Weiteres:
 Niendorf Flügel- und Klavierfabrik, Luckenwalde

Siehe auch:
 Groß Niendorf
 Niedorp
 Nindorf